Sirl ist der Nachname folgender Personen:

 Ludwig Sirl (1850–1904), bayerischer Generalmajor
 Radek Šírl (* 1981), tschechischer Fußballspieler